Campeaux (Calvados)
 Campeaux (Oise)